(« pas d'échappatoire » en anglais), peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 No Escape, jeu vidéo de plates-formes, sorti en 1994 sur Mega Drive.

Cinéma 
 , thriller britannique de Norman Lee, sorti en 1936 ;
 , film américain de Charles Bennett, sorti en 1953 ;
 , titre original dAbsolom 2022, film d'action américain de Martin Campbell, sorti en 1994 ;
 , film tchèque de Lloyd A. Simandl, sorti en 2008 ;
 , thriller américain de John Erick Dowdle, sorti en 2015 ;
 No Escape''''', un film d'horreur américain, réalisé par Will Wernick, et sorti en 2020.

Voir aussi